La palabra video (o vídeo en España) puede referirse a:

 Video, un tipo de señal para la captación, transmisión y reproducción de imágenes.
 Videograbadora o videograbador, un aparato que graba y reproduce mediante cintas magnéticas u otros medios electrónicos imágenes y sonidos procedentes de la televisión o de otro aparato de video.
 Videocinta o cinta de vídeo, una cinta magnética en la que se registran imágenes y sonidos. 
 Videoclip, una breve presentación con imágenes, habitualmente de un tema musical.
 Vídeo, un grupo musical español que actuó entre 1982-1990.